Каррейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Каррейра (Барселуш) — парафія.
 Каррейра (Віла-Нова-де-Фамілікан) — парафія.
 Каррейра (Лейрія) — парафія.
 Каррейра (Санту-Тірсу) — парафія.